E-Sports Entertainment Association League (ESEA) — это киберспортивное соревновательное сообщество основанное E-Sports Entertainment Association (ESEA). Оно широко известно своей анти-чит системой. ESEA предлагает систему, которая позволяет игрокам всех уровней проводить матчи друг с другом.

История 
Лига ESEA начала предлагать уроки, по увеличению игровых навыков в играх Half-Life, Counter-Strike и Warcraft III в 2003. ESEA создала первую профессиональную фентези-лигу в 2004 году. ESEA начала свою историю лиг с Counter-Strike, , но позже была организована ещё одна в игре Team Fortress 2, которая обрела большую популярность после того, как стала бесплатной игрой.

В октябре 2015 года ESEA уже была приобретена Modern Times Group, которая позже купит контрольный пакет акций DreamHack and Electronic Sports League (ESL).

Просмотр 
Игры Лиги ESEA болельщики могут посмотреть онлайн трансляции таких сервисов, как TwitchTV, eXtv, Nova Spivack's Live Matrix, TeamFortress.tv и роликов на YouTube. Ежегодно Лига ESEA проводит LAN финалы в Далласе, штат Техас.

Инцидент с майнингом биткойнов 
1 Мая 2013 года один из пользователей сообщил, что анти-чит ESEA добывает биткойны без согласия пользователя. Это было подтверждено Лигой ESEA одним из соучредителей Эриком ‘lpkane’ Тунбергом в двух последующих сообщениях на форуме. По состоянию на дату выяснения инцидента, стоимость добытых биткойнов составила $3,713.55. По состоянию на ноябрь 2013 ESEA согласилась на урегулирование конфликта за 1 млн долларов, хотя отдельные иски продолжаются до сих пор.

См. также 
 Electronic Sports League

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киберспортивные лиги